NTM steht für:
 Národní technické muzeum v Praze, Technisches Nationalmuseum in Prag
 Naturwissenschaft Technik Medizin, früherer Name der ehemaligen Sendung Menschen Technik Wissenschaft des Schweizer Fernsehens
 New Tribes Mission, eine evangelikale Missionsgesellschaft
 Nichtdeterministische Turingmaschine in der theoretischen Informatik
 Nontuberculous mycobacteria, englisch für „Nichttuberkulöse Mykobakterien“; siehe MOTT
 NTM Schriftenreihe für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin, seit 1993 Zeitschrift für Geschichte und Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin
 Suprême NTM, französische Hip-Hop-Gruppe
 Nationaltheater Mannheim
 Nicht-tarifäre Maßnahmen, siehe Nichttarifäres Handelshemmnis
 Nederlandsche Tramweg Maatschappij, niederländische Überlandstraßenbahn-Gesellschaft
 Nederlands Transport Museum, niederländisches Transportmuseum in Haarlemmermeer
 Norsk Teknisk Museum, norwegisches technisches Museum in Oslo
 Miracema do Tocantins Airport (IATA-Code), Flughafen von Miracema do Tocantins, Bundesstaat Tocantins, Brasilien

ntm steht für:
 Nateni (ISO-639-3-Code), eine der Gur-Sprachen

Abkürzung